Никълъс Уиндинг Рефн () е датски филмов режисьор, продуцент и сценарист. Известен е най-вече с криминалните си филми като героите му често са агресивни мъже от престъпния свят. В най-новия си филм - Неоновият демон от 2016 година решава да изследва конкуренцията и насилието в света на жените.

През 1981 година се премества да живее в САЩ и създава криминалната трилогия Pusher (1996, 2004, 2005), Bleeder (1999) и Бронсън (2008). През 2011 излиза най-успешния му филм Drive: Живот на скорост с участието на Райън Гослинг. През 2013 година Гослинг отново участва с главна роля във филма му Само Бог прощава.

Женен е за актрисата Лив Корфиксен, с която има 2 деца.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Датски режисьори